Рекорди України з бігу на 3000 метрів з перешкодами визнаються Федерацією легкої атлетики України з-поміж результатів, показаних українськими легкоатлетами на біговій доріжці стадіону, за умови дотримання встановлених вимог.

Результати на дистанції 3000 метрів з перешкодами почали визнаватись рекордами УРСР з 1937 року.

Хронологія рекордів

Див. також 

 Хронологія світових рекордів з легкої атлетики – 3000 метрів з перешкодами (чоловіки)
 Хронологія рекордів Європи з легкої атлетики – 3000 метрів з перешкодами (чоловіки)
 Хронологія рекордів СРСР з легкої атлетики – 3000 метрів з перешкодами (чоловіки)

Примітки

Джерела 

 
 

Ч